Bonzi ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bonzi (* 1996), französischer Tennisspieler
 Fabio Bonzi, italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Leonardo Bonzi (1902–1977), italienischer Filmproduzent und Sportler
 Pierre de Bonzi (1631–1703), italienisch-französischer Erzbischof, Kardinal und Diplomat, siehe Piero Bonsi
 Pietro Paolo Bonzi (il Gobbo dei Carracci, il Gobbo dei Frutti; ~1576–~1636), italienischer Maler 

Siehe auch:
 Bonsi